Side by Side ist
 ein Musikalbum, siehe Side by Side
 ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012 von Christopher Kenneally mit Keanu Reeves als Moderator, siehe Side by Side (Dokumentarfilm)
 eine Variante von Quads (All Terrain Vehicles) mit zwei Sitzplätzen nebeneinander
 eine Möglichkeit, Videosignale zu übertragen, um diese von einem dafür tauglichen Display (z. B. 3D-Fernseher) als 3D-Film darstellen zu lassen (oft mit SBS abgekürzt)
 das internationale Filmfestival Side by Side (Filmfestival)